M/F Hammershus er navnet på flere skibe med tilknytning til Bornholm, og opkaldt efter Hammershus.

 M/F Hammershus (1965)
 M/F Hammershus (2018)